2-й чемпионат мира по волейболу среди женских клубных команд прошёл с 17 по 22 ноября 1992 года в трёх городах Италии (Анконе, Фабриано (предварительный этап) и Йези (плей-офф))  с участием 8 команд. Чемпионский титул выиграла итальянская «Мессаджеро Теодора» (Равенна).

Команды-участницы 
  «Бруммель» (Анкона, Италия) — команда одного из городов-организаторов;
  «Месаджеро Теодора» (Равенна, Италия) — победитель Кубка европейских чемпионов 1992;
  «Колгейт» (Сан-Каэтану-ду-Сул, Бразилия) — победитель Кубка южноамериканских чемпионов 1992;
  «Крайслер Калифорнианс» (Сан-Диего, США) — победитель Кубка чемпионов   NORCECA 1992;
  «Хитачи Сава Ривейл» (Токио, Япония) — победитель Кубка азиатских чемпионов — Кубка мира 1992;
  «Поста» (Найроби, Кения) — победитель Кубка африканских чемпионов 1992;
  «Уралочка» (Екатеринбург, Россия) — по приглашению организаторов.
  «Минас» (Белу-Оризонти, Бразилия) — по приглашению организаторов.

Система проведения чемпионата 
8 команд-участниц на предварительном этапе были разбиты на две группы. 4 команды (по две лучшие из групп) вышли в плей-офф и по системе с выбыванием определили призёров чемпионата.

Предварительный этап

Группа A 
Анкона

17 ноября
 «Уралочка» — «Колгейт» 3:1 (13:15, 15:10, 15:9, 15:10).
 «Бруммель» — «Крайслер Калифорнианс» 3:1 (13:15, 15:3, 16:14, 15:5).

18 ноября
 «Уралочка» — «Крайслер Калифорнианс» 3:0 (15:4, 15:8, 15:7).
 «Бруммель» — «Колгейт» 3:2 (5:15, 12:15, 15:13, 15:11, 15:13).

19 ноября
 «Уралочка» — «Бруммель» 3:0 (15:8, 15:9, 15:6).
 «Колгейт» — «Крайслер Калифорнианс» 3:0 (15:9, 15:13, 15:7).

Группа В 
Фабриано

17 ноября
 «Мессаджеро Теодора» — «Поста» 3:0 (15:1, 15:8, 15:4).
 «Минас» — «Хитачи Сава Ривейл» 3:2 (14:16, 15:8, 13:15, 15:10, 15:12).

18 ноября
 «Хитачи Сава Ривейл» — «Поста» 3:0 (15:1, 15:8, 15:4).
 «Мессаджеро Теодора» — «Минас» 3:2 (2:15, 15:11, 11:15, 15:8, 15:8).

19 ноября
 «Мессаджеро Теодора» — «Хитачи Сава Ривейл» 3:0 (15:6, 15:6, 15:13).
 «Минас» — «Поста» 3:0 (15:1, 15:1, 15:7).

Плей-офф 
Йези

Полуфинал 
21 ноября

 «Минас» —  «Уралочка»
3:1 (15:9, 12:15, 15:11, 15:13).
 «Мессаджеро Теодора» —  «Бруммель»  
3:0 (15:2, 15:10, 15:3).

Матч за 3-е место 
22 ноября

 «Уралочка» —  «Бруммель» 
3:2 (15:8, 14:16, 13:15, 15:9, 15:1).

Финал 
22 ноября

 «Мессаджеро Теодора» —  «Минас» 
3:0 (16:14, 15:13, 15:12).

Итоги

Положение команд

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Чемпионаты мира по волейболу среди женских клубных команд на сайте ФИВБ
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001. 

Чемпионаты мира по волейболу среди клубных команд
1992 год в волейболе